Days kan verwijzen naar:
Days (album), een album van Tim Knol uit 2011
Days (lied), een lied van The Kinks uit 1968